Kilwa bezeichnet:

 Kilwa (Distrikt), einen Distrikt in Tansania
 Kilwa (Insel), eine Insel im Mwerusee in der Republik Sambia
 Kilwa (Stadt), einen Ort am Mwerusee, in der Demokratischen Republik Kongo
 Chilwa-See, einen See in Malawi
 Kilwa Kisiwani, eine Ruinenstadt in Tansania
 Kilwa Kivinje, eine Küstenstadt am Indischen Ozean in Tansania
 Kilwa Masoko, eine Küstenstadt am Indischen Ozean in Tansania, Sitz des Kilwa-Distrikts